Love Letters (televisieprogramma), een televisieprogramma met Linda de Mol
 Love letters (soundtrack) (1945), een soundtrack/lied van Victor Young en Edward Heyman, en werd gecoverd door een honderden artiesten

Films
 Love Letters (1917), met Dorothy Dalton en William Conklin
 Love Letters (1924) 
 Love Letters (1945), met Jennifer Jones
 Love Letters (1972)
 Lettres d'amour (1942)
 Love Letters (1984)
 Love Letters (1988)
 Love Letters (1999) (televisiefilm)
 Love Letters (2006), korte zwarte komedie (3 minuten)
 Love Letters (1962), song van Ketty Lester